

Geografia 
 Canada
 Andover – uno dei due villaggi che compongono Perth-Andover, Nuovo Brunswick
 Regno Unito
 Andover – cittadina dell'Hampshire
 Stati Uniti d'America
 Andover – città della contea di Tolland, Connecticut
 Andover – città della contea di Day, Dakota del Sud
 Andover – census-designated place della contea di Miami-Dade, Florida
 Andover – villaggio della contea di Henry, Illinois
 Andover – città della contea di Clinton, Iowa
 Andover – città della contea di Butler, Kansas
 Andover – città della contea di Oxford, Maine
 Andover – comune della contea di Essex, Massachusetts
 Andover – città della contea di Anoka, Minnesota
 Andover – comune della contea di Merrimack, New Hampshire
 Andover – borough della contea di Sussex, New Jersey
 Andover – township della contea di Sussex, New Jersey
 Andover – città della contea di Allegany, New York
 Andover – villaggio della contea di Ashtabula, Ohio
 Andover – città della contea di Windsor, Vermont
 North Andover – comune della contea di Essex, Massachusetts

Altro 
 Phillips Academy, spesso chiamata Andover – scuola del Massachusetts
 Avro Andover – aereo militare britannico
 Hawker Siddeley Andover – aereo militare britannico
 RAF Andover – unità militare britannica